Кубок УЄФА 1985–1986 — п'ятнадцятий розіграш Кубка УЄФА, у якому перемогу здобув іспанський Реал Мадрид, який у фіналі переміг німецький Кельн.

Перший раунд 
Перші матчі відбулися 18 вересня, матчі-відповіді — 2 жовтня 1985 року.

|}

Другий раунд 
Перші матчі відбулися 23 жовтня, матчі-відповіді — 6 листопада 1985 року.

|}

Третій раунд 
Перші матчі відбулися 27 листопада, матчі-відповіді — 11 грудня 1985 року.

|}

1/4 фіналу 
Перші чвертьфінальні матчі відбулися 5 березня, матчі-відповіді — 19 березня 1981 року.

|}

1/2 фіналу 
Півфінали матчі відбувалися 2 та 16 квітня 1981 року.

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок УЄФА 1985–1986 на сайті uefa.com 

1985
1985 у футболі
1986 у футболі